autostrada A3 – autostrada w Austrii
 autostrada A3 – autostrada w Belgii
 autostrada A3 – autostrada w Chorwacji
 autostrada A3 – autostrada we Francji
 autostrada A3 – autostrada w Luksemburgu
 autostrada A3 – autostrada w Niemczech
 autostrada A3 – autostrada w Polsce
 autostrada A3 – autostrada w Portugalii
 autostrada A3 – autostrada w Rumunii
 autostrada A3 – autostrada w Słowenii
 autostrada A3 – autostrada w Szwajcarii
 autostrada A3 – autostrada we Włoszech